T'ŏngil (kor. 통일역, pol. Zjednoczenie) –  stacja linii Ch'ŏllima, systemu metra znajdującego się w stolicy Korei Północnej, Pjongjangu. Otwarta 6 września 1973 roku.

Przypisy 

Metro w Pjongjangu